Eryngium humboldtianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Humb., Bonpl. och Carl Sigismund Kunth. Eryngium humboldtianum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
humboldtianum